Kalenberg steht für:
 Kalenberg, ein Stadtteil der Stadt Mechernich in Nordrhein-Westfalen 
 Kalenberg, ein ehemaliges Vorwerk des Guts Bodenhausen im Landkreis Kassel
 Kalenberg (Deister), ein Berg im Deister
 Kalenberg (Overijssel), ein Ort in der Provinz Overijssel

Kalenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Kalenberg (1921–1993), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Josef Kalenberg (1886–1962), deutsch-österreichischer Kammersänger (Tenor)
 Paula Kalenberg (* 1986), deutsche Schauspielerin

Siehe auch: 
Kahlenberg (Begriffsklärung)
Calenberg (Begriffsklärung)